Титон може да се отнася за:
 Титон, герой от древногръцката митология
 Титон (град), град в Айдахо, САЩ
 Окръзи в САЩ
 Титон (окръг, Айдахо)
 Титон (окръг, Монтана)
 Титон (окръг, Уайоминг)

Вижте също 
 Тифон